Blackall steht für:

 Blackall, eine Stadt in Australien

Blackall ist der Familienname folgender Personen:

 Jasper Blackall (* 1920), britischer Segler
 John Blackall (1771–1860), britischer Mediziner
 Samuel Blackall (1809–1871), irischer Militär, Politiker und zweiter Gouverneur von Queensland